A 4231-es jelzésű autóbusz helyközi autóbuszjárat Nyíregyháza és Érpatak között, Újfehértó érintésével, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.

Közlekedése 
A járat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyét, Nyíregyházát köti össze a várostól délkeletre fekvő Érpatakkal, betérve Újfehértóra és bizonyos tanyákra is. Fordulószáma magasnak mondható, a teljes útvonalat csak kevés járat járja végig. Újfehértó vasútállomáson gyakorlatilag óránként vasúti csatlakozást nyújt.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||37
|align=left|
|-
|1|| Nyíregyháza, Szarvas utca 13.||36
|align=left|
|-
|2|| Nyíregyháza, Szarvas utca 76.||35
|align=left|
|-
|3|| Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca||34
|align=left|
|-
|4|| Nyíregyháza, TIGÁZ||33
|align=left|
|-
|5|| Nyíregyháza, ipartelepi elágazás||32
|align=left|
|-
|6|| Nyíregyháza, Palánta utca||31
|align=left|
|-
|7|| Nyíregyháza, Lejtő utca||30
|align=left|
|-
|8|| Nyíregyháza, Ipari park, rozsréti elágazás||29
|align=left|
|-
|9|| Nyíregyháza, Ipari park, bejárati út||28
|align=left|
|-
|10|| Császárszállás, vasútállomás||27
|align=left|
|-
|11|| Nyíregyháza, Butykasor, Újsortanyai elágazás||26
|align=left|
|-
|12|| Nyíregyháza, Butykasor 66.||25
|align=left|
|-
|13|| Fövényes tanya 47. szám||24
|align=left|
|-
|14|| Újfehértó, Nyíregyházi út||23
|align=left|
|-
|15|| Újfehértó, Széchenyi utca||22
|align=left|
|-
|16|| Újfehértó, Nyíregyházi utca 56.||21
|align=left|
|-
|17|| Újfehértó, vasútállomás bejárati út||20
|align=left|
|-
|18|| Újfehértó, Kökény utca||19
|align=left|
|-
|19|| Újfehértó, Akácfa utca||18
|align=left|
|-
|20|| Újfehértó, Szent István utca 59.||17
|align=left|
|-
|21|| Újfehértó, Fő tér||16
|align=left|
|-
|22|| Újfehértó, Szent István utca 59.||15
|align=left|
|-
|23|| Újfehértó, Akácfa utca||14
|align=left|
|-
|24|| Újfehértó, Kökény utca||13
|align=left|
|-
|25|| Újfehértó vasútállomás||12
|align=left|
|-
|26|| Újfehértó, Béke telep bejárati út||11
|align=left|
|-
|27|| Érpataki elágazás||10
|align=left|
|-
|28|| Érpatak, Zsindelyes tanya II.||9
|align=left|
|-
|29|| Érpatak, Zsindelyes tanya I.||8
|align=left|
|-
|30|| Érpatak, Zsindelyes tanya II.||7
|align=left|
|-
|31|| Érpataki elágazás||6
|align=left|
|-
|32|| Érpatak, Tsz. major||5
|align=left|
|-
|33|| Érpatak, sportpálya||4
|align=left|
|-
|34|| Érpatak, Petőfi utca||3
|align=left|
|-
|35|| Érpatak, Fő tér||2
|align=left|
|-
|36|| Érpatak, vegyesbolt||1
|align=left|
|-
|37|| Érpatak, Honvéd utcavégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedése